Benoit Guillemot (né le  à Fontenay en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière

Carrière d'entraîneur 
Il devient pour la saison 2012-2013 Manager de l'équipe des Corsaires de Dunkerque.

Puis il devient entraîneur adjoint de l'équipe des Phénix de Reims à partir de la saison 2014-2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Dauphins d'Épinal || Nationale 1 
|| 18 || 2 || 2 || 4 || 32 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Dauphins d'Épinal || Nationale 1 || - || 4 || 3 || 7 || - || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Dauphins d'Épinal || Nationale 1 || - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Dauphins d'Épinal || Nationale 1 || 28 || 4 || 6 || 10 || 74 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2001-2002 || Dauphins d'Épinal || Division 1 || - || 0 || 4 || 4 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Corsaires de Dunkerque || Super 16 
|| 26 || 1 || 0 || 1 || 90 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Corsaires de Dunkerque || Super 16
|| 24 || 0 || 2 || 2 || 20 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Corsaires de Dunkerque || Ligue Magnus
|| 25 || 1 || 1 || 2 || 16 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 4 || 1 || 0 || 1 || 18 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 11 || 0 || 4 || 4 || 20 || || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1979
Naissance dans le département des Vosges
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Entraîneur français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace